Pine Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Hill (Alabama)
 Pine Hill (Connecticut)
 Pine Hill (Georgia)
 Pine Hill (Kentucky)
 Pine Hill (Maine)
 Pine Hill (Maryland)
 Pine Hill (New Jersey)
 Pine Hill (New York)
 Pine Hill (North Carolina)
 Pine Hill (Pennsylvania)
 Pine Hill (Rhode Island)
 Pine Hill (Tennessee)
 Pine Hill (Texas)
 Pine Hill (Virginia)